Stranded (engl. für „gestrandet“) ist der Titel folgender Werke:
 Stranded (Computerspiel), Abenteuerspiel von Unreal Software
 Stranded (Album), Musikalbum der Band Roxy Music

Filme:
 Stranded (Film), Filmdrama des Regisseurs Frank Borzage aus dem Jahr 1935
 Paradies auf Probe, Komödie des Regisseurs Rod Daniel aus dem Jahr 1986
 Stranded – Gestrandet, Science-Fiction-Film des Regisseurs Fleming B. Fuller aus dem Jahr 1988
 Todesschreie aus dem Leuchtturm, Psychothriller des Regisseurs Paul R. Tucker aus dem Jahr 1993
 Náufragos – Gestrandet, Science-Fiction-Film der Regisseurin María Lidón aus dem Jahr 2001
 Schiffbrüchig, Abenteuerdrama des Regisseurs Charles Beeson aus dem Jahr 2002
 Stranded – Operation Weltraum, Science-Fiction-Film des Regisseurs Fred Olen Ray aus dem Jahr 2003
 Ausgecheckt, Fernsehfilm von Regisseur Stuart McDonald aus dem Jahr 2005
 The Ark – Wir sind nicht allein, US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Roger Christian